Sony Ericsson M600 (на некоторых рынках носит название M600i, на других — M608c) — 3G смартфон, основанный на платформе UIQ 3 (собранной на базе Symbian OS 9.1). Модель была анонсирована 6 февраля 2006 года и является первым устройством M-серии Sony Ericsson.

Подробнее 

M600 проектировался для удовлетворения бизнес-потребностей пользователей. Он поддерживает возможность push email, правки документов и синхронизации с ПК различных параметров. Немаловажной особенностью телефона является отсутствие встроенной камеры, что является плюсом при работе в бизнес-окружении, где использование камер не разрешено.

Модель M600 отмечена как «EOL» (End of Life) компанией Sony Ericsson, что означает законченность продукта и отсутствие необходимости получения обновлений для смартфона, однако множество пользователей первых версий телефона отмечает наличие ошибок при его работе. Производителем предусмотрена возможность самостоятельного обновления встроенного ПО (прошивки) без потери гарантии и при стандартных возможностях (требуется компьютер с ОС Windows и установленными модулями Adobe Flash и Java, а также наличие доступа в интернет для скачивания прошивки).

При всех минусах, модель является очень обособленной, так как мобильный телефон M600 — единственный представитель M-линейки телефонов Sony-Ericsson, эта модель являлась одной из стартовых моделей для запуска и тестирования платформы UIQ3, это единственный бюджетный смартфон без камеры и прочих уникальных характеристик (аналог W950i являлся представителем Walkman-серии), это первый телефон на мобильном рынке с уникальной и удобной QWERTY-клавиатурой, где каждая пара букв располагалась на клавише-качельке (что позволило значительно уменьшить размер клавиатуры с минимальными потерями в удобстве использования). Также этот смартфон получил тонкий корпус (как и W950i), что также способствовало увеличению продаж.

Непривычным для пользователей, не знакомых с P910, P990, оказалось отсутствие традиционного джойстика между экраном и клавиатурой и перенос его функций частично на JogDial, частично на сенсорный экран, управляемый стилусом (та же концепция применена в P1).

Также многим пользователям кириллической версии смартфона крайне не понравилось отсутствие символов латиницы на его инновационной клавиатуре.

При разработке M600 была использована платформа UIQ 3, основанная на Symbian OS 9.1. Сенсорный экран отображает 262 144 цвета (18-bit глубина цвета), имеет разрешение 240x320 пикселей при размере 2,6 дюйма. Устройство работает на базе процессора Nexperia PNX4008 ARM9 208 МГц, поставляемом Philips, и имеет 64 МБ RAM и 128 МБ Flash ROM, которая может быть расширена до 32 ГБ при использовании Memory Stick Micro (M2).

Смартфон Sony Ericsson P1 был спроектирован на базе модели P990 в форм-факторе M600.

Спецификации 
 Размеры: 105×15×54 мм
 Вес: 112 г
 Цвета: белый, чёрный
 Экран: 262 144 цвета, сенсорный (240×320 пикселей)
 Память: Memory Stick Micro (M2), 60 МБ внутренней памяти
 Интерфейс пользователя: UIQ 3
 Операционная система: Symbian OS v9.1
 Сети: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100
 Производительность: время разговора — UMTS: 2,5 ч / GSM: 7,5 ч, время ожидания — UMTS: 250 ч / GSM: 340 ч

Функции 
Музыка
 Bluetooth стерео (A2DP)
 Встроенный проигрыватель
 Создание мелодий/MIDI (MusicDJ)
 Музыкальные тоны
 PlayNow

Интернет
 RSS feeds
 Браузер Opera Mobile

Развлечения
 3D-игры
 Java
 Видеоклипы
 Потоковое видео

Подключения
 3G
 UMTS
 Bluetooth
 Fast port
 GPRS
 ИК-порт
 Модем
 Поддержка USB

Обмен сообщениями
 Email
 BlackBerry (push e-mail)
 MMS (Мультимедиа сообщения)
 Предиктивный ввод текста
 Push email
 SMS сообщения (Текстовое общение)
 Запись звука

Коммуникации
 Конференц-связь
 Громкая связь
 Вибровызов

Дизайн
 Jog Dial (Колесо прокрутки)
 Изображение на экране
 SVG Tiny 1.1
 Анимированные заставки

Органайзер
 Будильник
 Обмен визитными карточками
 Калькулятор
 Календарь
 Редакторы документов
 Диспетчер файлов
 Режим работы без сети
 Распознавание рукописного ввода
 Заметки
 Книга контактов
 Секундомер
 Диспетчер задач
 Таймер
 Сенсорный экран

Похожие модели 
 Sony Ericsson P1
 Sony Ericsson P990i

Ссылки 
 Официальная страница Sony Ericsson M600
 Sony Ericsson
 Портал разработчиков UIQ
 Центр разработчиков Sony Ericsson
 Видео с M600i
 Изображения Sony Ericsson M600
 Сайт о смартфонах Sony Ericsson на UIQ
 Программы, игры для Sony Ericsson M600
 utz темы, приложения, игры для Sony Ericsson M600

Обзоры 
 Mobile Review — Обзор Sony Ericsson M600
 Видеообзор телефона Sony Ericsson M600

Факты 
В фильме 2012 был использован данный аппарат. Также были модели W595i, P990i, W950i. 
Смартфоны Sony Ericsson
Смартфоны на Symbian